Les méthodes de saisie par numéro de caractère, combinaisons de touche Alt, ou encore codes Alt (calque de l'anglais Alt codes), permettent de saisir les caractères non disponibles au clavier, sur plusieurs systèmes informatiques, dont DOS et Microsoft Windows. Elles consistent donc à taper des combinaisons de touches. Pour cela, les utilisateurs doivent se référer à des tables de codes qui fournissent la correspondance entre le caractère voulu et le numéro à saisir.

La méthode de saisie utilise la touche  et les points de code décimaux des pages de code. Elle se différencie des méthodes définies par l'ISO/CEI 14755 où les points de code hexadécimaux Unicode sont utilisés.

Histoire 
Cette notion a été introduite avec le BIOS des ordinateurs personnels. Elle a été enrichie avec l'introduction de Windows, lors d'un changement de codage des caractères.

Utilisation sous Windows 
Dans les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, les symboles et caractères accentués non dessinés sur le clavier peuvent être insérés dans un texte en combinant la touche  maintenue, pendant que l'on saisit un numéro sur le pavé numérique du clavier. Pour certains claviers sans pavé numérique, il faut maintenir les touches  et entrer le numéro. Le numéro correspond au symbole ou caractère voulu. Pour connaître les numéros à utiliser avec la touche , il faut donc se référer à une table de caractères. Celle-ci est fixée selon des normes informatiques. Communément, la table de référence est désignée page de code 437 aux États-Unis, page de code 850 en Europe occidentale, ou toute page paramétrée sur l'ordinateur selon ses paramètres régionaux. Elles comportent chacune 255 symboles ou caractères. Pour la saisie des caractères de 128 à 255, Windows utilise la table de caractères permettant d'accéder à un sous-ensemble local.

Pour un même environnement linguistique, il existe des variantes de la table commune dite table OEM. Par exemple, la table de caractères Windows-1252 (parfois confondue avec ISO/CEI 8859-1) est utilisée quand le numéro saisi commence par un zéro. Ce « 0 » initial est important : en effet, sans ce zéro, Windows utilise la page de code 437 ou la  page de code 850 de MS-DOS. Ainsi si la séquence  affiche le signe € lorsque l'environnement utilise la page de code 1252,  affiche le signe Ç des pages de code 437 ou 850.

Ces méthodes sont limitées aux 255 symboles contenus dans les pages de code, alors qu'Unicode définit des dizaines de milliers de caractères. Une variante de Alt codes, dite Alt-X codes, est conforme à l'ISO/CEI 14755. Elle peut s'utiliser avec les éditeurs de texte WordPad et Microsoft Word 2002/2003 pour Windows ; la combinaison  convertira un nombre hexadécimal saisi dans le caractère correspondant. Internet Explorer ne permet pas d'utiliser cette fonctionnalité. Sous Microsoft Word 2007 (français), il faut presser  au lieu de . Internet Explorer n'est pas compatible avec cette variante : il ne permet pas de saisir des valeurs d'entités décimales supérieures à 255.

Il est aussi possible de remplacer la page de code 1252 par le mode hexadécimal Unicode. Pour cela, il faut que la valeur de la clé HKEY_Current_User/Control Panel/Input Method/EnableHexNumpad soit 1 dans la Base de registre. Lorsque le mode hexadécimal Unicode est activé, une séquence Alt suivi d’un numéro hexadécimal de quatre chiffre est convertie dans le caractère Unicode correspondant, par exemple :  affiche la lettre Ĩ ou  affiche le signe €.

Liste des Alt codes de la page de code 850 
Voici une liste des premiers Alt codes :
La combinaison  + le nombre indiqué affiche le caractère au-dessus.

La combinaison  affiche une espace insécable.

La combinaison  affiche "œ" et la combinaison  affiche "Œ".

Liste des Alt codes (1-255;0032-0255)

Utilisation sous Linux et Unix 
La console Linux permet d'utiliser les Alt codes de la même manière que Windows, à travers le BIOS. Cette fonctionnalité n'est pas disponible en mode graphique ; la méthode de saisie dans un terminal GNOME est conforme à l'ISO/CEI 14755.

Méthodes d’entrée Unicode 

 Dans l'éditeur Vim, la combinaison  , puis nombre hexadécimal, permet de saisir un caractère Unicode.
 Sous OS X et dans Mac OS 8.5 et suivants : il faut choisir la méthode de saisie Universel (Unicode Hex). La combinaison se fait en pressant la touche  et en saisissant les 4 chiffres hexadécimaux du point de code Unicode.  
 Sous GNOME, maintenir la touche  tout en tapant le numéro Unicode. Les anciennes versions nécessitent de maintenir  et  en plus de la touche  (dans les faits cette dernière combinaison est très peu pratique, étant donné que le  est l'une des lettres les plus éloignées des touches  et , celles de gauche comme celles de droite).

Autres méthodes de saisie 
Une variété de méthodes de saisie basées sur la numérotation des caractères qui ne s'appellent pas Alt codes est fournie par de nombreux logiciels.

Limitations 
Certaines de ces méthodes de saisie présentent des limitations. Par exemple, certaines méthodes limitent la saisie à quatre chiffres hexadécimaux, ce qui interdit de saisir des codes de caractères s'écrivant sur cinq chiffres hexadécimaux.

Notes et références

Voir aussi 
 ISO/CEI 14755, Méthodes de saisie de caractères du répertoire de l'ISO/CEI 10646 à l'aide d'un clavier ou d'autres unités d'entrée.

Liens externes 
  AltNum
  Special ALT Characters, sur le site tedmontgomery.com
  ALT Codes / Alt Key Codes, sur le site usefulshortcuts.com
  Alt codes list, sur le site fsymbols.com

Codage des caractères
Microsoft Windows
Méthode d'entrée

de:Alt (Taste)#Alt-Code